Room Service eller Roomservice kan avse:

Room service – tjänster till rummet på ett hotell, se rumsbetjäning
Room Service (album av Roxette) – ett album från 2001 av den svenska popduon Roxette
Room Service (album av Bryan Adams) – ett album från 2004 av den kanadensiske rockmusikern Bryan Adams
Roomservice (TV-program) – en TV-serie som sänts på Kanal 5